Orde del Volta (del seu nom en anglès Order of the Volta), condecoració atorgada per la república de Ghana
 Out Of Vocabulary, en els processos de reconeixement de paraules clau, paraules que no són al vocabulari